FFmpeg — набор свободных библиотек с открытым исходным кодом, которые позволяют записывать, конвертировать и передавать цифровые аудио- и видеозаписи в различных форматах. Он включает libavcodec — библиотеку кодирования и декодирования аудио и видео, и libavformat — библиотеку мультиплексирования и демультиплексирования в медиаконтейнер. Название происходит от названия экспертной группы MPEG и FF, означающего «fast forward».

Проект основал Фабрис Беллар (под псевдонимом Жерар Ланто ()) и до января 2011 года руководство им осуществлял Михаэль Нидермайер (). Многие разработчики FFmpeg принимали участие в проекте MPlayer, и FFmpeg располагался на сервере MPlayer. 18 января группа разработчиков внезапно отстранила Нидермайера от руководства и, объясняя захват необходимостью борьбы со стагнацией и разногласиями, попыталась взять управление проектом в свои руки. Но в итоге власть всё равно осталась в руках Нидермайера, а результатом бурных споров явилось создание отдельной ветви проекта, в которой участвовали недовольные положением вещей разработчики. Позже, из-за продолжающихся разногласий с основной группой, они основали новый проект под названием .

FFmpeg разработан под ОС на основе Linux, однако, может быть скомпилирован под многие другие операционные системы. Распространяется по лицензиям GNU LGPL или GNU GPL.

Компоненты 
ffmpeg состоит из следующих компонентов:

 ffmpeg — утилита командной строки для конвертирования видеофайла из одного формата в другой. С её помощью можно также захватывать видео в реальном времени с TV-карты.
 ffplay — простой медиаплеер, основанный на SDL и библиотеках FFmpeg.
 ffprobe — консольная утилита, позволяющая собирать и отображать информацию о медиафайлах (как MediaInfo) и мультимедиапотоках, доступных устройствах, кодеках, форматах, протоколах и др.
 ffserver — HTTP- (RTSP в настоящее время разрабатывается) потоковый сервер для видео- или радиовещания.
 libavcodec — библиотека со всеми аудио/видеокодеками. Большинство кодеков было разработано «с нуля» для обеспечения наилучшей производительности.
 libavformat — библиотека с мультиплексорами и демультиплексорами для различных аудио- и видеоформатов.
 libavutil — вспомогательная библиотека со стандартными общими подпрограммами для различных компонентов ffmpeg. Включает Adler-32, CRC, MD5, SHA1, LZO-декомпрессор, Base64-кодер/декодер, DES-шифровальщик/расшифровщик, RC4-шифровальщик/расшифровщик и AES-шифровальщик/расшифровщик.
 libpostproc — библиотека стандартных подпрограмм обработки видео.
 libswscale — библиотека для масштабирования видео.
 libavfilter — замена vhook, которая позволяет изменять видеопоток между декодером и кодером «на лету».

Поддерживаемые кодеки и форматы 
Участниками проекта FFmpeg были подвергнуты обратной разработке и/или реализованы следующие кодеки и форматы:

Кодеки 
 ATRAC1, ATRAC3, ATRAC3plus (только декодирование)
 H.261, H.263, H.264/AVC и H.265/HEVC
 Intel Indeo 2, 3, 4 и 5
 QDesign Music Codec 1/2, используемый в QuickTime до QuickTime 7
 Sorenson Video 1/3, используемый в QuickTime
 Theora (вместе с Vorbis используется в контейнере Ogg)
 Truespeech
 MP3
 AAC (LC/HE/HEv2)
 TXD
 VP5, VP6
 VP8
 Vorbis
 Windows Media Audio (WMA1, WMA2, WMA Pro, WMA Lossless и WMA Speech)
 Некоторые кодеки, связанные с Windows Media Player (Microsoft RLE, Microsoft Video 1, Cinepak, Indeo 2, 3 и 5, Motion JPEG, Microsoft MPEG-4 v1, v2 и v3, WMV1, WMV2 и WMV3 (он же VC-1))
 MxPEG от Mobotix

Контейнеры 
 ASF, и через его оригинальную версию DivX
 AVI
 FLV
 Matroska (включая WebM)
 MPEG transport stream
 TXD

Расширения для работы с FFmpeg 
FFMpeg-php — устаревшее расширение (модуль) для PHP, который добавляет удобный объектно-ориентированный API для доступа и поиска информации из видео- и аудиофайлов через FFmpeg.

Fluent-ffmpeg — Модуль для Node.js.

См. также 

 Avidemux
HandBrake
 VirtualDub

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 man-страница FFmpeg
 Русскоязычное сообщество в Telegram

Свободное программное обеспечение для редактирования видео
Свободное программное обеспечение, написанное на Си
Кроссплатформенное программное обеспечение
Программное обеспечение для macOS
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение для Windows
Свободные библиотеки программ
Мультимедийные фреймворки
Библиотеки Си
Кодеки
Программное обеспечение с лицензией GNU LGPL